Victoria Cruziana oder Victoria cruziana steht für:

 Victoria cruziana, eine Riesenseerose
 Victoria Cruziana (Schiff), ein Fluss-Kreuzfahrtschiff